Runder Tisch Erneuerbare Energien (RT-EE) ist ein offener Zusammenschluss von Vereinsvertretern, Initiativen und Nichtregierungsorganisationen, die sich regional und  bundesweit für 100 % Erneuerbare Energien einsetzen. Als Gründungsdatum gilt das erste Treffen am 13. Januar 2017.

Ziel und Kernforderungen 
Ziel des Runden Tisch Erneuerbare Energien ist die vollständige Ablösung der atomar-fossilen Energiegewinnung durch eine erneuerbare Energiegewinnung bis 2030, um die 1,5°-Grenze von Paris nicht zu überschreiten.

Zu den Kernforderungen gehören:
 Wegfall der Ausbau-Limits für Solarenergie
 Beseitigung von Flächenbeschränkungen für Solar- und Windenergie
 Schaffung von wirtschaftlich tragfähigen Rahmenbedingungen
 Schaffung gesellschaftlicher Akzeptanz
 Aufbau von regionalen zellularen Netzen
 Förderung von Investitionen in Speicher

Leitgedanke des RT-EE ist: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam!“.

Geschichte 

Unter dem Motto „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele GEMEINSAM!“ gab es im ersten Quartal 2016 von fünf Vereinen erste Gedanken für eine gemeinschaftlichen Arbeitsweise. In der Folge kam es zur Bildung des Arbeitskreises  „Politische Impulse“ im Rat des Bündnis Bürgerenergie e. V. Eine erste öffentlichkeitswirksame Aktion war das gemeinsame Papier vom 25. April 2016 mit dem Titel „EEG-Umlage subventioniert Export von Kohlestrom!“ Das erste persönliche Treffen fand am 13. Januar 2017 bei Eurosolar in Bonn statt. In den Jahren 2018 und 2019 fanden regelmäßige Treffen auf dem Campus Deutz der TH Köln statt, die pandemiebedingt ab 2020 online durchgeführt wurden.

Im Jahr 2022 erhielt der RT-EE den Unternehmer-Award: „The Golden Planet“ für gelebte Nachhaltigkeit, in der Kategorie „Golden Planet – für nachhaltiges und solidarisches Engagement in der Ahrtalregion“. (Der Preis wurde erstmalig in Kooperation von „Die Radio Group“, „Radio Frankfurt“, der „Voice Aid Association“ sowie die „D.I.P.E.S.H.“ verliehen.)

Vereine und Initiativen des RT-EE 
Stand 2022 gehören dem RT-EE folgende Organisationen an:
 ABSTIMMUNG21
 Bündnis Bürgerenergie e.V.
 BürgerEnergieAltmark eG (BEA)
 Bund der Energieverbraucher
 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)
 BI EnergiE zum Leben,  auch in W‑Nord
 Energy Watch Group
 Europäische Energiewende Community e.V.i.G.
 Eurosolar
 GermanZero
 Klima-Allianz Witten e. V.
 Klimabündnis Dürkheim
 Parents for Future
 Roßdorfer Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV)
 Solarenergie-Förderverein Deutschland
 Solarverein Goldene Meile e.V.

Aktivitäten 
Der Runde Tisch Erneuerbare Energien stimmt untereinander Arbeitspapiere ab. Dabei sind diese Papiere das Ergebnis der Arbeit des RT-EE sowie der daran beteiligten Personen, geben aber nicht zwangsläufig die Beschlusslage der beteiligten Organisationen, Vereinigungen und Bewegungen wieder. Der RT-EE erarbeitet u. a. Wahlprüfsteine, verfasst Stellungnahmen, offene Briefe, Arbeits- und Positionspapiere und Presseerklärungen.

Siehe auch 
 Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie
 Eurosolar
 Solarenergie-Förderverein Deutschland

Weblinks

Einzelnachweise 

Organisation (Solarenergie)
Gegründet 2017